Villa Torrigiani pode referir-se a um dos seguintes palácios italianos:

Casino Torrigiani al Campuccio
Villa Torrigiani (Capannori)
Villa Torrigiani (Scandicci)
Villa Torrigiani (Sesto Fiorentino)

Desambiguações de topônimos